Martinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Martinópolis (ort), São Paulo, 
 Martinópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar